Leimen è il nome delle seguenti località:

Germania 
 Leimen – città del circondario Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg)
 Leimen – comune del circondario rurale del Palatinato sudoccidentale (Renania-Palatinato)